Антуан Рене Поль Лефевр де Лабулэ (; 1833—1905) — французский дипломат.

Сын Эдуара Лабулэ; был полномочным министром в Лиссабоне, затем послом в Мадриде, в 1886— 1891 — в Петербурге. Немало способствовал франко-русскому сближению, завершившемуся кронштадтскими празднествами.

Источники
 

Послы Франции в Испании
Послы Франции в России
Персоналии по алфавиту